SYB steht für:
 The Statesman′s Yearbook, britisches Jahrbuch mit aktuellen Staateninformationen von Palgrave Macmillan
 Seal Bay Seaplane Base (ISO-639-3-Code), Wasserflugzeugstützpunkt in der Seal Bay (Alaska), Kodiak Island Borough, Alaska

syb steht für:
 Zentrales Subanon (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters Subanon, austronesische Sprache der Subanen auf der Halbinsel Zamboanga von Mindanao, Philippinen

Abkürzung